Droga krajowa B80 (Austria)
 Droga krajowa B80 (Niemcy)

Zobacz też